A 31 328-as számú közút egy öt számjegyű, állomáshoz vezető országos közút Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Nyomvonala
A 32-es főútból ágazik ki, annak 55. kilométerénél, Szászberek területén, északnyugat felé. A Vámosgyörk–Újszász–Szolnok-vasútvonal Szászberek megállóhelyéig tart, ahol véget is ér. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint mindössze 92 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 12.

Jegyzetek

31328